

Cinema 
 All's Fair in Love – cortometraggio del 1909 prodotto dall'Edison Manufacturing Company
 All's Fair in Love – cortometraggio del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 All's Fair in Love – film del 1912 diretto da Percy Stow
 All's Fair in Love – film del 1914 prodotto dalla Kineto Films
 All's Fair in Love – film del 1921 diretto da E. Mason Hopper

Televisione 
All's Fair in Love, episodio tv del 1953 della serie The Ford Television Theatre